Zillken ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Zillken (1898–1966),  deutsche Schuldirektorin und Autorin
 Elisabeth Zillken (1888–1980), deutsche Politikerin (Zentrum), MdR, MdL
 Nora Scheitgen (* 1890 Geburtsname), deutsche Schuldirektorin und Autorin